Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Thüringer Landtags der 4. Wahlperiode (2004–2009).

Zusammensetzung 

Die Zusammensetzung beruht auf dem Ergebnis der Landtagswahl vom 13. Juni 2004.

Präsidium 
 Präsidentin des Thüringer Landtags: Dagmar Schipanski (CDU)
 Vizepräsidentinnen des Thüringer Landtags: Birgit Klaubert (Die Linke) Birgit Pelke (SPD)

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion Christine Lieberknecht bis 8. Mai 2008 Mike Mohring ab 8. Mai 2008
 PDS-Landtagsfraktion (ab 7. September 2005 Die Linkspartei.PDS-Landtagsfraktion; ab 17. Juli 2007 DIE LINKE. Fraktion) Bodo Ramelow bis Oktober 2005 Dieter Hausold ab Oktober 2005
 SPD-Landtagsfraktion Christoph Matschie

Landesregierung 

 8. Juli 2004 Dieter Althaus wird mit 45:42:1 Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete daraufhin die folgende Regierung: Kabinett Althaus II

Abgeordnete

Weblinks 

 Biographien der aktuellen Abgeordneten im 4. Thüringer Landtag

 06